Gibb steht für:
 den Namen eines Stadtviertels in Wiesbaden-Biebrich

Gibb ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Gibb (1958–1988), australischer Sänger
 Barry Gibb (* 1946), britisch-australischer Musiker und Musikproduzent
 Bobbi Gibb (* 1942), US-amerikanische Läuferin
 Camilla Gibb (* 1968), kanadische Schriftstellerin britischer Herkunft
 Cynthia Gibb (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin
 David Gibb (1883–1946), schottischer Mathematiker und Astronom
 Donald Gibb (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler
 Elias John Wilkinson Gibb (1857–1901), schottischer Orientalist
 Frank Gibb († 2013), britischer Industriemanager
 Hamilton Alexander Rosskeen Gibb (1895–1971), schottischer Orientalist
 Jacob Gibb (* 1976), US-amerikanischer Beachvolleyballspieler
 James Gibb (1853–1930),  englischer Ingenieur und Geschäftsmann
 James Gibb (Pianist) (1918–2013), britischer Pianist
 Maurice Gibb (1949–2003), australischer Popmusiker
 Nick Gibb (* 1960), britischer Politiker
 Robin Gibb (1949–2012), australischer Popmusiker
 Tony Gibb (* 1976), britischer Radrennfahrer
 William Gibb (1852–1888), schottischer Fußballspieler

GIBB steht für:
 Gewerblich Industrielle Berufsschule Bern, die größte Berufsschule der Schweiz

Siehe auch:
 Gibbssches Phänomen
 Gibbs
 GIB
 GIP
 Gipp

Abkürzung